L'édition 2021 du tournoi de tennis de Linz se déroule du 7 au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'américaine Alison Riske  remporte son  WTA, le  depuis 2019, en dominant en finale la roumaine Jaqueline Cristian.
La paire russe Natela Dzalamidze / Kamilla Rakhimova remporte le double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte qu'un point WTA.
Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2021
Linz
Sport en Autriche en 2021
Tennis en novembre 2021